Подвеска:

 Подвеска — совокупность деталей, узлов и механизмов, связывающих корпус машины с опорными элементами (колёсами, катками, лыжами и т. п.).
 Подвеска — ювелирное украшение, подвешивающееся к чему-либо.

См. также 
 Подвеска Кегресса 
 Подвеска Кристи 
 Подвеска автомобиля